Przegląd Policyjny – czasopismo wydawane w latach 1936–1939
 Przegląd Policyjny – czasopismo wydawane od 1991